Иван Васильевич Грачёв ( 26 августа 1909 года, Касимов, Рязанская губерния — 25 ноября 1962 года, Петрозаводск, Карельская АССР) — советский хозяйственный деятель, машиностроитель.

Биография 
Родился в семье сапожника, работал батраком.

В 1925—1930 годах работал на строительстве Туркестано-Сибирской железной дороги. В 1930—1932 годах учился в ораниенбаумском лесотехническом техникуме. В 1932—1937 годах учился в Ленинградской лесотехнической академии.

После окончания академии был назначен директором Лисинского лесхоза в Ленинградской области.

В 1939 году призван в РККА, участник Советско-финской войны (1939—1940).

В годы Великой Отечественной войны выполнял спецзадания командования в Ребольском районе, в дальнейшем — командир партизанского отряда на территории Белорусской ССР.

В 1946—1949 годах — заместитель начальника главка «Лесбуммаш» в Карело-Финской ССР.

В 1951—1961 годах — директор Онежского машиностроительного завода. В эти годы на заводе было освоено  тракторостроение, в 1956 году на заводе был выпущен первый трелёвочный трактор для лесной промышленности.

В 1961 году назначен начальником главка деревообработки Карельского совнархоза.

Скончался скоропостижно 25 ноября 1962 года.

Литература 
 Завод и люди: События. Факты. Даты. Фотографии. Очерки. Стихи. Справочные материалы / Сост. В. А. Савельев. — Петрозаводск, 1999

Ссылки 
 И. В. Грачёв

Примечания 

Управленцы
Машиностроители
Выпускники Санкт-Петербургского лесотехнического университета
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Директора Онежского тракторного завода